Grand Prix Meksyku 1987 (oryg. Gran Premio de Mexico) – 14. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1987, która odbyła się 18 października 1987, po raz 10. na torze Autódromo Hermanos Rodríguez.

11. Grand Prix Meksyku, 10. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Wyścig

Uwagi 
 Nawiasach podano wyniki do Trofeum Jima Clarka dla kierowcy startującego bolidem bez turbodoładowania.

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

Meksyku
1987
1987 w Ameryce Północnej
Meksyk w XX wieku